Ампуэро () — многозначный термин.

Топоним
 Ампуэро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.

Фамилия
Ампуэро Диас, Рауль (1917—1996) — чилийский политический деятель.